MWH se može odnositi na:

 Male warrior hypothesis, sociološki termin, hipoteza muškarca ratnika 
 Međunarodni kod aerodroma Grant County International Airport
 MWH Global, preduzeće